Лесковец може бити:

 Лесковец (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Лесковец (Штригова), насељено мјесто у општини Штригова, Међимурска жупанија, Република Хрватска
 Лесковец (Цеље), насељено мјесто у општини Цеље, Савињска регија, Република Словенија
 Лесковец (Иванчна Горица), насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Средишње Словенија, Република Словенија
 Лесковец (Ново Место), насељено мјесто у општини Ново Место, Југоисточна Словенија, Република Словенија
 Лесковец (Словенска Бистрица), насељено мјесто у општини Словенска Бистрица, Подравска регија, Република Словенија
 Лесковец (Перник), насељено мјесто у општини Перник, Перничка област, Република Бугарска
 Лесковец (Орјахово), насељено мјесто у општини Орјахово, Врачанска област, Република Бугарска
 Лесковец (Берковица), насељено мјесто у општини Берковица, Монтанска област, Република Бугарска
 Лесковец (Лерин) (данас Лептокариес), насељено мјесто у општини Лерин, Егејска Македонија, данашњи Лерински округ, Република Грчка

или
 Лесковец Топлички, насељено мјесто града Вараждинске Топлице, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Лесковец при Кршкем, насељено мјесто у општини Кршко, Доњепосавска регија, Република Словенија
 Лесковец в Подборишту, насељено мјесто у општини Севница, Доњепосавска регија, Република Словенија
 Лесковец на Моравици, насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република

Види још 
 Лесковац (вишезначна одредница)